Wojciech Grzegorz Chmielewski (ur. 3 grudnia 1970) – polski politolog, polonista i urzędnik państwowy, w 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Życiorys 
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył w 1995 filologię polską, a w 1998 politologię. Ukończył także studia podyplomowe „Polityki Publiczne w Europie” na Uniwersytecie Strasbourg III (1997), Studium Integracji Europejskiej (2000) oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej (2000).

Od 2000 pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie od 2012 pozostawał dyrektorem Departamentu Prywatyzacji, a od 2013 roku – Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie prywatyzacji takich spółek, jak Tauron, Bogdanka, Zespół Elektrowni PAK, Jastrzębska Spółka Węglowa czy ZGH Bolesław. Zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych od Skarbu Państwa, m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu Stoczni Gdańskiej i Enei (gdzie do 2015 był przewodniczącym rady).

23 lipca 2015 powołany na stanowisko wiceministra skarbu. Zakończył pełnienie funkcji 22 listopada tego samego roku powracając na stanowisko Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, które zajmował do stycznia 2016 roku.

Życie prywatne 
Biegle mówi w języku angielskim i francuskim.

Przypisy 

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego
Polscy menedżerowie
Polscy politolodzy
Polscy poloniści
Urodzeni w 1970
Wiceministrowie skarbu III Rzeczypospolitej